Вита́лий Васи́льевич Каза́нцев (4 июля 1981, Волгодонск, Ростовская область, СССР) — российский футболист, защитник, тренер.

Карьера

Клубная 
Начинал свою футбольную карьеру в Волгодонске. Леонидом Слуцким был приглашён в волгоградскую «Олимпию», в которой был незаменимым защитником. В 2005 году из-за травмы связок голеностопа был вынужден уйти из клуба. В 2006 году перешёл в белорусский БАТЭ, в составе которого играл в Лиге чемпионов, стал трижды чемпионом Белоруссии и обладателем Кубка страны. За БАТЭ сыграл 96 официальных матчей (чемпионат — 57, Кубок — 20, еврокубки — 19). 17 февраля 2009 года подписал на контракт с «Лучом-Энергией». Сезон 2011/12 в ФНЛ провёл в «Нижнем Новгороде», вместе с командой став бронзовым призёром первенства, после чего вернулся в стан «Луча-Энергии», с которым завоевал малые золотые медали первенства зоны «Восток» Второго дивизиона. С 2013 года выступал за «Торпедо-БелАЗ». В 2015 году завершил карьеру.

Тренерская 
В 2016 году вошёл в тренерский штаб клуба «Смолевичи-СТИ».

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (3): 2006, 2007, 2008
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2005/06
 Финалист Кубка Белоруссии: 2006/07
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2011/12
 Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона России: 2012/13
 Серебряный призёр зоны «Юг» Второго дивизиона России: 2003
 Бронзовый призёр зоны «Поволжье» Второго дивизиона России (2): 2001, 2002

Примечания 

Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»